Лас Тринитаријас има више значења:

 Лас Тринитаријас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Тринитаријас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику